Thessalien peut désigner : 

L'un des dialectes du grec ancien
Une race de chevaux, le Thessalien (cheval)